Caillot ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles Caillot (geb. 1967), französischer Schriftsteller
 Joseph Caillot (1733–1816), französischer Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Caillaud
 Caillaux